Simitidion är ett släkte av spindlar som beskrevs av Jörg Wunderlich 1992. Simitidion ingår i familjen klotspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Klotspindlar
Simitidion